Die 22. Biathlon-Weltmeisterschaften (der Männer) fanden vom 18. bis 23. Februar 1986 in Oslo in Norwegen statt.

Die 3. Biathlon-Weltmeisterschaften der Frauen wurden gemeinsam mit den Junioren-Weltmeisterschaften vom 13. bis 16. Februar 1986 im schwedischen Falun ausgetragen.

Ergebnisse Männer

Sprint 10 km 

Datum: 23. Februar

Der ursprünglich an zweiter Stelle liegende Peter Angerer aus der BR Deutschland wurde auf Grund des Verdachts der Einnahme verbotener, leistungsfördernder Mittel disqualifiziert.

Einzel 20 km 

Datum: 21. Februar

Staffel 4 × 7,5 km 

Die bundesdeutsche Mannschaft mit Herbert Fritzenwenger, Franz Wudy, Peter Angerer und Fritz Fischer wurde an dritter Stelle liegend, auf Grund des Verdachts der Einnahme verbotener Mittel bei Angerer und Wudy disqualifiziert.

Ergebnisse Frauen

Sprint 5 km 

Datum: 15. Februar

Einzel 10 km 

Datum: 14. Februar

Staffel 3 × 5 km 

Datum: 16. Februar

Medaillenspiegel

Literatur

Weblinks 
 Ergebnisliste der Weltmeisterschaft 1986 (10 km Sprint Männer)
 Ergebnisliste der Weltmeisterschaft 1986 (20 km Einzel Männer)
 Ergebnisliste der Weltmeisterschaft 1986 (4 × 7,5 km Staffel Männer)
 Ergebnisliste der Weltmeisterschaft 1986 (5 km Sprint Frauen)
 Ergebnisliste der Weltmeisterschaft 1986 (10 km Einzel Frauen)

1986
Weltmeisterschaften
Weltmeisterschaften 1986
Weltmeisterschaften 1986
Sportveranstaltung in Falun